Чермошня может означать:
 Чермошня — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Чермошня — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Чермошня — другое название деревни Дмитриевка в Михайловском районе Рязанской области.